Heinrich (česky Jindřich, varianty: Jędrzych, Jendrzych, Hajnrych, Hajnrich, Hynrich) může znamenat:

 příjmení osob
 Albín Heinrich (1785–1864) – moravský muzejní pracovník, knihovník, přírodovědec, historik a pedagog
 Annemarie Heinrich (1912–2005) – německo-argentinská fotografka
 Antonín Filip Heinrich (1781–1861) – německo-americký hudební skladatel narozený v Čechách
 Arnošt Heinrich (1880–1933) – český a československý novinář (šéfredaktor Lidových novin) a politik
 Josef Heinrich (1837–1908) – český pedagog a politik německé národnosti
 Josef Heinrich (starosta) (1821–1881) – českoněmecký politik
 Jürgen Heinrich (* 1945) – německý herec a režisér
 Vladimír Václav Heinrich (1884–1965) – český astronom a matematik
 Zygmunt Andrzej Heinrich (1937–1989) – polský horolezec

 jiný význam
 Heinrich (kráter) na Měsíci k poctě českého astronoma Václava Vladimíra Heinricha

Externí odkazy 
 
 

Německá příjmení
Česká příjmení
Polská příjmení